Kathrin Nicholson é uma atriz estadunidense.

Filmografia

Televisão 
 2000 Profiler como Susan Palmer
 1999 First Wave como Lizbeth
 1999 The Love Boat: The Nex Wave como Kristen
 1998 Melrose Place como Linda Powell
 1998 Conan como Wicka
 1997 Sleepwalkers como Gail Bradford
 1996 Midnight Heat como Vivian Grey
 1996 The Outer Limits como Ady
 1995 Red Shoe Diaries como Daisy

Nicholson, Kathrin